

Film 
 The Waiting Game – film del 1999 diretto da Ken Liotti
 The Waiting Game – film per la televisione del 2001 diretto da Vic Sarin

Musica 
 The Waiting Game – album di Tina Brooks del 1999
 The Waiting Game – album di Una Healy del 2017